Ханджар () — короткий, изогнутый арабский меч, ятаган (см. кинжал)
 Ханджар () — арабское мужское имя. 
 Ханджар — изогнутый кинжал, обязательный предмет традиционного костюма арабов Омана.
 «Ханджар» — мусульманская дивизия Войск отрядов защиты нацистской Германии.
 «Ханджар» — операция американских войск против талибов в июле — августе 2009 года.